Baganz ist der Name folgender Personen

 André Baganz (* 1961), deutscher Buchautor, Geiselnehmer und politischer Gefangener der DDR
 Jens Baganz (* 1961), deutscher Politiker und politischer Beamter